Grákollur kan syfta på följande platser:

Island 

 Grákollur (bergstopp i Island, Austurland), 
 Grákollur (bergstopp i Island, Suðurland), 

Robotskapade Islandförgreningar